Plusieurs cyclones tropicaux portèrent le nom de Erin :

 Ouragan Erin (1989), un ouragan de catégorie 2 au Cap Vert qui est resté loin de la terre dans l'océan Atlantique est ;
 Ouragan Erin (1995), un ouragan de catégorie 2 qui a touché l'État de Floride en juillet et qui a causé six morts directes et 700 millions de dollars de dommages ;
 Ouragan Erin (2001), un ouragan majeur de catégorie 3 qui est passé à l'est des Bermudes mais est resté à l'écart de la côte est avant de devenir extratropical près de Cap Race, Terre-Neuve ;
 Tempête tropicale Erin (2007), s'est formée dans le golfe du Mexique et a touché terre au Texas. Elle est connue pour son intensification inhabituelle sur l’Oklahoma ;
 Tempête tropicale Erin (2013), est restée loin de la terre dans l’océan Atlantique est ;
 Tempête tropicale Erin (2019), a passé sa vie en mer mais a donné jusqu'à  de pluie dans les provinces maritimes du Canada après être devenu extratropical.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme